Дреновац може бити:

Србија:
 Дреновац (Шабац), насеље грда Шапца
 Дреновац (Крагујевац), насеље града Крагујевца
 Дреновац (Параћин), насеље у општини Параћин
 Дреновац (Књажевац), насеље у општини Књажевац
 Дреновац (Прокупље), насеље града Прокупља
 Дреновац (Врање), насеље града Врања
 Дреновац (Приштина), насеље града Приштине, КиМ
 Дреновац (Ораховац), насеље у општини Ораховац, КиМ
 Дреновац (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ
 Дреновац (Клина), насеље у општини Клина, КиМ

Хрватска:
 Дреновац Бански, насеље Града Глине, Банија, Република Хрватска

Види још 
 Дрен (вишезначна одредница)
 Дренак
 Дрење
 Дренова
 Дреново
 Дреновци